В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Андреа Темешварі здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 7-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Андреа Темешварі (Переможниця)
  Пем Кеселі-Телфорд (2-ге коло)
  Кеті Горват (3-тє коло)
  Мішелл Торрес (3-тє коло)
  Кейт Гомперт (3-тє коло)

 Ліса Бондер-Крайсс (1-ше коло)
 Террі Фелпс (2-ге коло)
 Сабрина Голеш (3-тє коло)
 Сьюзен Маскарін (3-тє коло)
 Деббі Спенс-Насім (чвертьфінал)
 Андреа Темешварі (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships